Marija Pavlović, pallavolista serba
Marija Pavlović, veggente